Мануэль Кинтана:
 Кинтана, Мануэль Хосе (1772—1857) — испанский поэт, писатель и общественный деятель.
 Кинтана, Мануэль (1835—1906) — президент Аргентины в 1904—1906 гг.